Суперкубок Білорусі з футболу 2011 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2011 року між чемпіоном та володарем кубка Білорусі БАТЕ та фіналістом кубка Білорусі Торпедо-БелАЗ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2011
Білорусь
2011 у білоруському спорті